Zirngibl ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph Zirngibl (* 1980), deutscher Komponist
 Harald Zirngibl (* 1952), bekannt als „Besenstielräuber“, deutscher Bankräuber und Erpresser
 Helmut Zirngibl (* 1930er Jahre), deutscher Radsportler
 Johannes Zirngibl (* 1998), deutscher American-Football-Spieler
 Manfred A. Zirngibl (1938–2014), deutscher Waffensammler und Sachbuchautor
 Roman Zirngibl (1740–1816), deutscher  Benediktiner, Historiker, Archivar und Bibliothekar
 Sandra Zirngibl-Kowalski (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Werner Zirngibl (* 1956), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Zirngiebl